Unadilla ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Unadilla (Georgia)
 Unadilla (Nebraska)
 Unadilla (New York)
 Unadilla Township (Livingston County, Michigan)

Fluss:
 Unadilla River im Bundesstaat New York